Бороди́н — русская фамилия, происходящая от слова «борода»; также топоним.

Бородин

А

Б 
 Бородин, Борис Борисович (род. 1951) — российский искусствовед, доктор искусствоведения, профессор.
 Бородин, Борис Петрович (1926—2005) — генерал-лейтенант Советской Армии.

В 
 Бородин, Валерий Иванович (род. 1947) — советский и российский государственный деятель.
 
 Бородин, Виктор Иванович (род. 1950) — российский политик.

Г 
 Бородин, Геннадий Петрович (1930—2009) — мастер-сыродел, Герой Социалистического Труда.

Д 
 Бородин, Давыд Мартемьянович (1760—1830) — войсковой и наказной атаман Уральского казачьего войска.

И

Л 
 Бородин, Лев Сергеевич (1927—2016) — советский геолог.

М 
 Бородин, Максим Александрович (род. 1973) — украинский русский поэт.

Н

П 
 
 Бородин, Пётр Григорьевич (1905—1986) — советский партийный и государственный деятель.

Р—Я 
 Бородин, Роберт Константинович (1930—2002) — полковник, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Бородин, Сысой Капитонович (1883—1961) — донской казак, генерал-майор.
 Бородин, Тимофей Степанович (1917—1942) — Герой Советского Союза.
 Бородин, Юрий Иванович (1929—2018) — советский и российский лимфолог.
 Бородин, Ярослав Викторович (род. 1986) — российский скульптор.



Топоним 
 Бородин — хутор, Чернянский район, Белгородская область.

Суда 
 «Бородин» — речной двухпалубный грузопассажирский теплоход-дизель-электроход проекта 785 (второй серии);
 «Композитор Бородин» — волжский пароход, госпитальное судно, погибшее 24 августа 1942 года;

См. также

Примечания